Alt Nil, part alta del Nil
 Alt Nil o Nil Superior, província del Sudan Anglo-egipci (1900-1956) i del Sudan independent (1956-1972), regió descentralitzada del Sudan (1983-1991), i estat (1991-1994)
 Gran Nil Superior, regió del nord-est de Sudan del Sud